Deux célèbres harmonicistes de blues ont utilisé le nom de Sonny Boy Williamson :
 Sonny Boy Williamson I, également connu sous le nom de John Lee Williamson était harmoniciste américain de blues, né à Jackson dans le Tennessee dont le premier enregistrement Good Morning, School Girl fut un succès en 1937. Ce Sonny Boy Williamson est né le  et mort le .
 Sonny Boy Williamson II, également connu sous le nom de Aleck "Rice" Miller, était le plus célèbre des deux. Il enregistra pour Chess Records dans les années 1950 et 1960. Il est né le  à Glendora dans le Mississippi et mort le  à Helena dans l'Arkansas.